Osoby o tym nazwisku:
 Ljubiša Spajić – jugosłowiański piłkarz 
 Milojko Spajić – czarnogórski polityk i ekonomista
 Uroš Spajić – serbski piłkarz